Playa Tamarindo está localizada na costa oeste da província de Guanacaste, na Costa Rica; na zona conhecida como Península de Nicoya. Esta praia é um dos destinos turísticos mais belos de Costa Rica, com uma grande variedade de hotéis, bares, discotecas, restaurantes e lojas de moda. Todo isto e muitas cosas mais o convertem em um lugar cheio de sabor, cor, beleza natural e com uma vida noturna intensa. 

Tamarindo tem aproximadamente 2,000 habitantes. Algumas das residências dos habitantes estão localizadas nas colinas, oferecendo vistas excelentes do oceano e a grande quantidade de natureza da zona.

Ligações externas
 Diretório de negócios - Tamarindo Beach Costa Rica
 O Foro de Praia Tamarindo, Comparte tuas Idéias!
 Fotos e Informação de Playa Tamarindo
 Tamarindo Costa Rica Vacation Rentals
 Costa Rica Real Estate
 Costa Rica Tamarindo
 Tamarindo Daily Photo (em inglês)

Turismo na Costa Rica
Zonas de surfe